Peacock, nom de l'estrella Alfa Pavonis, situada a la constel·lació del Gall Dindi
 Peacock (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca de 2010 interpretada per Cillian Murphy, Ellen Page i Susan Sarandon
 Peacock (cançó), cançó de l'àlbum Teenage Dream, de la cantant Katy Perry
 Peacock Records, discogràfica estatunidenca de Houston que va estar en funcionament entre 1949 i 1979
 Peacock (streaming), plataforma estatunidenca de reproducció en línia inaugurada l'abril de 2020